Мирослав Григорьевич Онышкевич («Орест», «Белый», «Богдан»; 26 января, 1911, Угнев, Австро-Венгрия — 7 июля 1950, Варшава, Польша) — видный деятель украинского национально-освободительного движения. Полковник УПА. Командир военного округа «Сан», принадлежащему к УПА-Запад.

Биография 
Родился 26 января 1911 года в Угневе, на Львовщине. После окончания народной школы в Угневе учился также в украинской гимназии во Львове, которую не закончил в связи с болезнью.

В 1929-1931 годах учился в технической школе в Ковеле, где также вступил в ОУН и стал её активным членом. Летом 1931 вероятно участвовал в сожжении моста на дороге Ковель-Ратно. Арестован в сентябре 1931 за принадлежность к ОУН и распространение листовок, находился в следственном изоляторе Луцка до ноября 1932. Тогда формально осужден на один год и сразу освобожден.

Видимо с началом 1933 призван служить в польскую армию, где сразу старался привлечь сослуживцев-украинцев к деятельности в ОУН. Но в апреле 1933 апелляционный суд предыдущий приговор изменил на 3 года заключения и его забрали обратно в тюрьму, откуда был выпущен по случаю амнистии после смерти Юзефа Пилсудского в 1935 году. Онышкевич вернулся к Угнев, где работал в адвокатской канцелярии д-ра Ивана Козака. В 1936 году Мирослав Онышкевич женился на Стефании Зварыч, а через год у них родился сын Владимир. Где-то в том времени он — сотрудник издательства «Дешевая книжка». В 1938 переехал во Львов, где работал в магазине, как продавец и тайно куратор связного пункта ОУН.

С началом Второй Мировой войны в 1939-1941 находится на немецкой стороне границы, вероятно работает бухгалтером. Летом 1941 принял активное участие в походных группах в центральные и восточные области Украины, временно был связным Краевого провода ОУН в Киеве со Львовом. С 1942 года — военный референт провода ОУН Львовской области. Весной 1943 предназначен организационно-мобилизационным референтом Львовщины. От июля 1943 он являлся заместителем областного командира Украинской Народной самообороны (УНС).

В конце апреля 1944 был заместителем командира Военного Округа «Буг» Остапа Линды, в частности командир УПА-Запад Василий Сидор-Шелест подчинил Мирославу сотню Ивана Шпонтака-«Зализняка».

28 марта 1944 года в бою с польскими партизанами погиб его брат, Тарас.

Переход советско-германской линии фронта совершил в июле 1944 года вместе с сотней «Зализняка».

В середине марта 1945 года назначен командующим округом ВО-6 «Сан». Как командующий УПА в Восточной Польше, он отвечает за проведения диверсионных действия в этом районе, поджигая леса, разрушая мосты, железные и автомобильные дороги, сжигая сельское хозяйство.

После роспуска структур УПА в Польше в ноябре 1947 проживал на Западных землях Польши вместе со своими земляками из Угнева, которые были депортированы туда во время операции «Висла», а затем скрывался в селе Тоновище Вроцлавского воеводства. Частично легализовался под фиктивным именем Ян Зварыч.

В марте 1948 Онышкевич с одним бойцом своей охраны «Богданом» был арестован польской полицией, а в мае 1950 Военный районный суд в Варшаве приговорил Онышкевича к высшей мере — расстрелу.

Согласно протоколу казнен 6 июля 1950 в тюрьме в Мокотове в Варшаве. Его тело закопали в безымянной могиле, вероятно, на военном коммунальном кладбище на варшавских Повонзках.

Примечания

Литература 
 Antoni B. Szcześniak, Wiesław S. Szota. Droga do nikąd. Wojna polska z UPA. — : Wydawnictwo MON, 1973. (pol.)
 Євген Місило. Про Мирослава Онишкевича // «Вісник Закерзоння» № 7-8-9, 2002 р.
 Мірчук Петро. Нарис історії ОУН. 1920—1939 роки. Видання третє, доповнене / Відп. ред. В. Мороз. — : «Українська видавнича спілка», 2007. — 1006 с. (на с. 773—774 біографічна довідка про братів Онишкевичів). — ISBN 966-410-001-3
 Сергійчук В.І. Український здвиг. Закерзоння. 1939—1947. — : Укр. Видавнича Спілка, 2004. — 840 с.
 В’ятрович В. М. Український визвольний рух на Закерзонні в 1944—1947 роках // Український визвольний рух. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2008. — Збірник 12. — С. 181—196.
 Мирослав Іваник, Михайло Бохно. Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944—1947: Документи і матеріяли.. — Торонто-Львів, 2012. — С. 627.

Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Полковники (УПА)
Украинские националисты
Военные Польши